A Flash in the Dark – film del 1914 diretto da Wallace Reid
 A Flash in the Dark – film del 1922 diretto da Al Ira Smith